Horváth Zoltán (1860–1930) színész
 Horváth Zoltán (1866–1939) földrajzi szakíró, pap, gimnáziumi tanár
 Horváth Zoltán (1900–1967) újságíró, műfordító, történész
 Horváth Zoltán (1921–2004) kohómérnök, egyetemi tanár
 Horváth Zoltán (1927–?) állatorvos
 Horváth Zoltán (1928–2018) operarendező
 Horváth Zoltán (1930) röplabdázó
 Horváth Zoltán (1931–2012) történész, levéltár-igazgató
 Horváth Zoltán (1937) kardvívó, edző
 Horváth Zoltán (1946) mezőgazdasági mérnök, növényvédelmi szakmérnök
 Horváth Zoltán (1951–2004) labdarúgó (Haladás, Rába ETO)
 Horváth Zoltán (1952) jogász
 Horváth Zoltán (1954) kosárlabdázó, edző
 Horváth Zoltán (1954) lovas, lovastusázó, edző
 Horváth Zoltán (1956) állattenyésztő üzemmérnök, halászati szaküzemmérnök
 Horváth Zoltán (1956) asztaliteniszező
 Horváth Zoltán (1956) labdarúgó (Dunaújváros)
 Horváth Zoltán (1961) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Horváth Zoltán (1966) öttusázó
 Horváth Zoltán (1968) cselgáncsozó
 Horváth Zoltán (1968) építész
 Horváth Zoltán (1972) hegedűs
 Horváth Zoltán (1975) amerikai futball játékos
 Horváth Zoltán (1977) labdarúgó
 Horváth Zoltán (1979–2009) kosárlabdázó
 Horváth Zoltán (1986) színész, artista
 Horváth Zoltán (1989) labdarúgó (Kisvárda FC)
 Horváth Zoltán államtitkári hivatalvezető, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
 Horváth Zoltán atléta, diszkoszvető
 Horváth Zoltán címzetes egyetemi tanár
 Horváth Zoltán hangmérnök
 Horváth Zoltán jégkorongozó
 Horváth Zoltán szinkronszínész
 Horváth Zoltán (?) a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete alapítója, vezetője, szövegíró-rendezője
 Horváth Zoltán (?) hiphop táncos (Quantum XXL)
 Horváth Zoltán (?) táncos, koreográfus, a profi latin magyar bajnokság ezüstérmes páros tagja (Krizsa Máriával)
 Horváth Zoltán (?) táncos, táncpedagógus, a Dirty Dance Sopron Egyesület alapítója
 Horváth Zoltán (?) rendezvényszervező, független filmes, operatőr, szerkesztő riporter, produkciós iroda tulajdonosa

Hasonló nevűek
 Horváth Zoltán György (1945) fizikus
 Horváth Zoltán György (1967) fotóművész
 Kis Horváth Zoltán (?) színész, zenész, énekes (több helyen: Kis-Horváth Zoltán)

Jegyzetek